Město Litomyšl bylo během svých dějin poničeno řadou požárů.

 Požár Litomyšle (1460)
 Požár Litomyšle (1546)
 Požár Litomyšle (1560)
 Požár Litomyšle (1635)
 Požár Litomyšle (1735)
 Požár Litomyšle (1769)
 Požár Litomyšle (1775)
 Požár Litomyšle (1814)